Asterius (griech. Αστέριος „Stern“) steht für:
 ein antiker Vorname, siehe Asterion (Name)

Asterius ist der Name folgender Personen:
 Asterius (Palästina), Märtyrer des 3. Jahrhunderts (→ Marinus und Asterius)
 Asterius (Dordogne), als heilig verehrter Einsiedler des 6. Jahrhunderts (→ Saint-Astier)
 Asterius (Comes Hispaniarum) († nach 422), weströmischer Heermeister unter Kaiser Honorius
 Asterius von Amaseia († vor 431), Kirchenschriftsteller und Bischof von Amaseia
 Flavius Turcius Rufius Apronianus Asterius, römischer Politiker, Konsul 494

Siehe auch:
 Asterios, kretischer Herrscher und Gemahl der Europa